En , Jasieniec est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Jasieniec, dans le powiat de Grójec,
 du village de Jasieniec, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Jasieniec, dans le powiat de Kozienice,
 du village de Jasieniec, dans le powiat de Sochaczew,
 du village de Jasieniec, dans le powiat de Wyszków.

dans d'autres voïvodies :
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Lublin,
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Lubusz,
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Poméranie,
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Silésie,
 du village de Jasieniec, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.